Miéna peut faire référence à :
 Miéna (Mali), commune du Mali.
 , petite ville de Tasmanie, Australie

Homonymie de toponyme